Citrina är ett släkte av insekter. Citrina ingår i familjen Pseudophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Citrina